La merca è il procedimento usato dagli allevatori per poter riconoscere i propri animali quando si trovano nei pascoli allo stato brado. Ogni allevatore registra il proprio marchio e lo pone, tramite marchiatura a fuoco, sulla coscia dell'animale. Il marchio consiste in un'asticella di ferro con in cima il simbolo che si vuole utilizzare. La parte finale viene scaldata in un braciere e poggiata sulla coscia dell'animale da marchiare.

Allevamento